A18 kan avse:

Motorvägar
 A18 (motorväg, Belgien)
 A18 (motorväg, Italien)
 A18 (motorväg, Nederländerna)
 A18 (motorväg, Polen)
 A18 (motorväg, Schweiz)